Иоа́нн Богосло́в, Иоа́нн Зеведе́ев ( «Йоханан», ) — один из двенадцати апостолов, единственный из них, умерший естественной смертью. Сын Зеведея (, Йоханан Бен-Заведи), прозванный Богословом, евангелист, брат апостола Иакова. В Евангелии от Марка вместе с братом прозван Иисусом «сыном грома» (Воанергес) ().

Отцы Церкви считали его тем же человеком, что и Иоанн Евангелист, «Возлюбленный ученик», хотя современные богословы и библеисты не имеют консенсуса относительно тождественности этих людей. Но согласно традиции большинства христианских конфессий, апостол Иоанн — автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий, вошедших в Новый Завет. При этом некоторые учёные считают, что эти книги написаны неизвестными авторами.

Память апостола Иоанна совершается в Православной церкви , а также  — Собор двенадцати апостолов,  — преставление Иоанна Богослова, в Католической церкви и других западных церквях — 27 декабря.

Художественно-символически изображается в почтенном возрасте, в красном одеянии, с чернильницей, пером и книгой в руках и в присутствии ангела, часто орла; иногда представлен молодым, безбородым и длинноволосым.

В Новом Завете 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии, согласно преданию — дочери святого Иосифа Обручника, которая упоминается в числе жён, служивших Господу своим имуществом. Был младшим братом апостола Иакова и рыбаком. Был призван Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере: оставив отца своего Зеведея в лодке, он, вместе со своим братом Иаковом, последовал за Христом (; ). Иоанн Богослов был первым учеником Иоанна Крестителя.

Братья Иаков и Иоанн в Евангелиях именуются «сыновьями Зеведеевыми» по имени их отца Зеведея, также, по сообщению евангелиста Марка (), Иисус назвал братьев Воанергес (, арамейское слово, расшифровываемое толкователями Нового Завета как «сыновья грома»), очевидно, за порывистый характер. Этот характер в полной мере проявился, когда они хотели низвести с неба огонь на самарянское селение (); а также в просьбе дать сесть им в Царстве Небесном по правую и левую сторону от Иисуса (). Из евангельских повествований следует, что Иоанн, наряду со своим старшим братом Иаковом, был в близких отношениях с апостолом Петром и вместе с ним входил в число приближённых Господом учеников.

Вместе с Петром и Иаковом он стал свидетелем воскрешения дочери Иаира (; ). Только их Иисус сделал свидетелями своего Преображения (; ; ) и Гефсиманского моления (). Иисус послал только Иоанна и Петра в город, чтобы подготовиться к последней пасхальной трапезе ().

Согласно Евангелию от Иоанна (), на Кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о Своей Матери — Деве Марии.

Иоанн упомянут в списках апостолов в Евангелии от Матфея (), от Марка (), от Луки (), а также в Деяниях Апостолов () и в Книге Откровение.

Писания апостола в Новом Завете 
Апостолу традиционно приписывается авторство пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, 1-го, 2-го и 3-го Посланий Иоанна и Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Некоторые исследователи этих новозаветных книг оспаривают авторство апостола. Имя Иоанн Богослов апостол получил из-за именования Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна «Словом Божьим».

Согласно последовательности евангельских событий по четырём евангелистам (пункт 21 и 141), Апостол Иоанн описывает изгнание торгующих из храма на четыре года ранее (в первую пасху из четырёх) () до беседы с самарянкой (), а все остальные три евангелиста описывают это событие в последнюю — четвёртую пасху: (), (), ().

Дальнейшая жизнь 
О дальнейшей жизни апостола известно только из церковных преданий.

Миссионерский путь 

Согласно преданию, после Успения Матери Божией апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Эфес и другие Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора.

Находясь в городе Эфесе, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Проповедь его сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днём.

Во время гонения на христиан, начатого императором Нероном, апостол Иоанн, по преданию, был отведён в узах на суд в Рим. За исповедание своей пламенной веры в Иисуса Христа апостол был приговорён к смерти. Однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, он остался живым. Также он вышел невредимым и из котла с кипящим маслом. После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет.

Ссылка на Патмос 

Согласно житию, когда Иоанн прибыл на остров Патмос, его проповедь, сопровождавшаяся многими чудесами, привлекла к нему всех жителей острова: он обратил в христианство большую часть его жителей, изгнал бесов из языческих храмов, исцелил многих больных.

На острове Патмос апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором (известен только из церковного предания, ассоциируется с Прохором, апостолом от семидесяти) на пустынную гору, где совершил трёхдневный пост и молитву, после чего пещера, где они жили заколебалась и загремел гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол поднял его и приказал записывать слова, которые он будет произносить.  — возвещал Дух Божий через святого апостола. Так было написано Откровение Иоанна Богослова.

В апокрифе «Деяния святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, написанные Прохором, учеником его» сказано, что перед получением Откровения Иоанн удалился с учеником Прохором в безлюдное место и провёл 10 дней в пещере, не ев. Когда он собирался выйти из пещеры, был к нему глас, говорящий: «Иоанн, Иоанн!» Он же сказал: «что, Господи!» И сказано: «сотвори в пещере другие десять дней и откроются тебе многие и великие тайны в месте этом». Он же сотворил другие десять дней, не ев. И был в ужасе великом, и видел силы великие, и ангела Божия, разъясняющего ему всё, что он видел и слышал. Затем позвав Прохора, сказал: «то, что услышишь из уст моих, запиши на бумагу». Согласно апокрифу, Иоанн диктовал Откровение Прохору в течение двух дней.

Возвращение в Эфес 
После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Эфес, где продолжил свою деятельность, поучая христиан остерегаться возникающих ересей. Между 85 и 95 годами апостол Иоанн написал в Эфесе Евангелие. Он заповедал всем христианам любить Господа и друг друга и этим исполнить закон Христов. Апостол любви — так именуется святой Иоанн, так как он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу и угодить Ему. В трёх своих Посланиях апостол Иоанн проповедует любовь к Богу и ближним, сам являясь для окружающих примером любви.

Воскрешение мёртвых апостолом 

Из жития апостола известны следующие случаи воскрешения им усопших:
 в Эфесе апостол Иоанн со своим учеником Прохором работали в бане. Однажды там умер некий юноша по имени Домн. Отец юноши, Диоскорид, узнав об этом, умер от скорби. Хозяйка бани обвинила Иоанна в смерти юноши и грозилась убить его. Помолившись, апостол Иоанн воскресил юношу, а затем его отца.
 во время праздника в честь богини Артемиды апостол Иоанн обвинил язычников в идолопоклонничестве, за что толпа забросала его камнями. По молитве Иоанна тотчас настала невыносимая жара, вследствие чего умерло до 200 человек. Оставшиеся в живых умоляли Иоанна о милости, и апостол воскресил всех умерших, в результате чего все воскресшие приняли крещение.
 в Риме апостол Иоанн был осуждён на изгнание и отправлен на остров Патмос. На судне находились царские вельможи, сын одного из них, разыгравшись, упал в море и утонул. Вельможи стали просить Иоанна о помощи, но он отказал им, узнав, что они чтят языческих богов. Но утром всё же Иоанн помолился Богу о спасении язычника, и набежавшая волна вынесла живого и невредимого юношу на корабль.
 на острове Патмос жил волхв Кинопс, который общался с нечистыми духами. Местные жители почитали Кинопса, как бога. Когда апостол Иоанн стал проповедовать Христа, жители острова призвали волхва Кинопса отомстить Иоанну. Апостол разоблачил бесовство Кинопса, и по молитве Иоанна морская волна поглотила волхва. Народ, поклонявшийся Кинопсу, трое суток ждал его у моря, изнемогая от голода и жажды, а трое детей умерло. Апостол Иоанн, помолившись, исцелил больных и воскресил умерших.

Кончина апостола 

По церковной традиции апостол Иоанн скончался в третий год правления императора Траяна, то есть в 100 (101) году, оставшись единственным живым апостолом, видевшим Иисуса Христа во время Его земной жизни. Считается, что апостол Иоанн прожил 90—100 лет.

В монархианском прологе к Евангелию от Иоанна, написанном в IV или начале V века сообщалось, что Иоанн Богослов после молитвы спустился в выкопанную могилу и велел засыпать его землёй. Согласно житию, ученики с плачем целовали апостола, но, не решившись ослушаться, исполнили его повеление. Они закрыли его лицо платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики пришли к месту его погребения, но, раскопав могилу, ничего в ней не нашли. Гробница Иоанна Богослова находится в городе Сельчук в 2,5 километрах от Эфеса.

По преданию, каждый год из могилы апостола Иоанна 8-го мая выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись от болезней. Поэтому Православная церковь празднует память Иоанна Богослова также 8 мая.

Вся христианская Церковь глубоко чтила апостола Иоанна как тайнозрителя судеб Божиих. Например, на иконографическом типе «Иоанн Богослов в молчании» апостол чаще всего изображается с Ангелом, передающим ему Божественное Слово, иногда с орлом, символом апостола, свидетельствующим о высоком парении его богословской мысли. Также на парусах православного храма апостол Иоанн изображается с орлом.

О личности Иоанна Богослова также засвидетельствовал письменно его ученик — Игнатий Богоносец, скончавшийся в 107 году.

Сочинения 
 канонические тексты
 Евангелие от Иоанна
 Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)
 Первое послание
 Второе послание
 Третье послание
 апокрифы
 Откровение Иоанна Богослова — христианский апокриф.
 Тайная книга Иоанна — гностическая апокрифическая рукопись
 Тайная книга Иоанна — другое название «Тайной книги богомилов»

См. также 
 Евангелие от Иоанна

Примечания

Литература

Ссылки 

 Апостол и евангелист Иоанн Богослов — галерея икон на сайте Православие.Ru

Двенадцать апостолов
Евангелисты
Христианские святые II века
Святые Единой Церкви
Общавшиеся с ангелами
Персонажи Откровения
Мироточивые святые